Kopelman ist der Familienname folgender Personen:
 Dan Kopelman, US-amerikanischer Produzent und Schauspieler
 Dov Kopelman (1905–2011), Schweizer charedischer Rabbiner